Großsteingrab Blåkærgård steht für:

 Großsteingrab Blåkærgård 1
 Großsteingrab Blåkærgård 2
 Großsteingrab Blåkærgård 3